Агвакатал има више значења:
  Агвакатал (Сан Франсиско Веветлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агвакатал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Агвакатал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику